Il singolare del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brian Vahaly che ha battuto in finale Denis Gremelmayr 3-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Justin Gimelstob (secondo turno)
 Bobby Reynolds (quarti di finale)
 Flávio Saretta (quarti di finale)
 Janko Tipsarević (primo turno)

 Jeff Morrison (semifinali)
 Roko Karanušić (secondo turno)
 Chris Guccione (primo turno)
 Amer Delić (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2005